Dolphin FC (Port Harcourt) - een Nigeriaanse voetbalclub
Dolphin FC (Dublin) - een voormalige Ierse voetbalclub
Dolphin RFC - een Ierse rugbyclub uit Cork.